Маргарет Корт і Вірджинія Вейд були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Вірджинія Вейд, яка виступала в парі з Леслі Гант. Гант і Вейд програли в півфіналі парі Розмарі Касалс і Біллі Джин Кінг.

Касалс і Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Бетті Стов з рахунком 7–6, 6–7, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Жінки, парний розряд
1974 у жіночому тенісі
1974 в американському спорті